«Фурия» () — вьетнамский боевик, фильм о боевых искусствах 2019 года режиссёра Ле Ван Кьета. Получил приз «Серебряный лотос» на 21-м Вьетнамском кинофестивале.

Сюжет 
Главная героиня, Хай Фыонг — дочь мастера вовинам из Хошимина, научившаяся у него этому искусству, была изгнана из семьи за связь с бандитами. Теперь она живёт в другом городе с дочерью-школьницей и занимается выбиванием долгов из местных торговцев. Дочери не нравится такое занятие, и она предлагает вместо этого открыть ферму речных животных. Рассчитывая продать драгоценности и выручить денег на ферму, Хай Фыонг с дочерью отправляются на рынок, где между ними происходит ссора. Дочь на некоторое время остаётся без присмотра, и её похищают неизвестные мужчины. Преследуя похитителей, Хай Фыонг приезжает в Хошимин, где пытается получить помощь старых знакомых, семьи и полиции. Она узнаёт, что похищения детей носят массовый характер, а похищенных детей используют как доноров органов. В полицейском участке Хай Фыонг находит имена и адреса подозреваемых и, не дожидаясь помощи полицейских, начинает распутывать клубок преступных связей сама. Выясняется, что детей увозят из Вьетнама на поезде. Хай Фыонг садится в поезд и вступает в бой с бандитами, в чём ей помогает следователь полиции Лыонг, ведущий дело о похищениях детей, также мастер восточных единоборств. По ходу движения похитители отцепляют вагон с детьми, и главная героиня с детьми оказывается на базе бандитов. Тут также продолжается бой, Хай Фыонг получает ранение, но оказывается спасена прибывшими полицейскими во главе с Лыонгом.

В ролях

Достижения 
 За 4 недели фильм заработал 200 миллиардов донгов (около 8,6 млн долларов США), став самым кассовым в истории вьетнамского кинематографа.
 Получил второй по значимости приз, «Серебряный лотос», на 21-м Вьетнамском кинофестивале.
 Выдвигался Вьетнамом на премию «Оскар», но не был номинирован.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Вьетнама